Vareilles, commune française de la Creuse ;
Vareilles, commune française de Saône-et-Loire ;
Vareilles, commune française de l'Yonne ;
Vareilles, quartier de Besançon (Doubs).
Vareilles, hameau de Chanac (Lozère) ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France